Stanisław Wójcik (1864–1930) – polski rzeźbiarz
 Stanisław II Wójcik (1893–1940) – major administracji Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Stanisław Wójcik (1901–1989) – polski polityk, przewodniczący Rady Jedności Narodowej
 Stanisław Wójcik (1904–1981) – polski piłkarz, przed wojną członek reprezentacji
 Stanisław Wójcik (1919–1992) – polski malarz
 Stanisław Wójcik (1926–2015) – polski zootechnik, prof. zw. dr hab.
 Stanisław Wójcik (1933–2013) – polski działacz partyjny, wicewojewoda szczeciński
 Stanisław Wójcik – polski ekonomista, członek rad nadzorczych i zarządów PR i TVP
 Stanisław Jakub Wójcik (ur. 1947) – poseł PSL na Sejm II kadencji (1993–1997)
 Stanisław Piotr Wójcik – prof. dr hab. nauk politycznych.

Zobacz też 
 Księga Psalmów w przekładzie Stanisława Wójcika
 Wojciech Stanisław Wójcik (1897–1940) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej.
 Janusz Stanisław Wójcik (1935–2009) – polski działacz spółdzielczy, poseł na Sejm PRL VI kadencji.
 Wiesław Stanisław Wójcik (ur. 1953) – polski polityk, urzędnik samorządowy, poseł na Sejm I kadencji.
 Zbigniew Stanisław Wójcik (1922–2014) – polski historyk.

Przypisy